Антон Сорокин: Сорокин, Антон Алексеевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Сорокин, Антон Семёнович (1884—1928) — русский писатель, драматург, прозаик.